Hinojal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hinojal (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Hinojal (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar